Kochen steht für:

 Kochen, das Garen von Nahrung durch Wasser
 das Handwerk im Allgemeinen, siehe Kochkunst
 das Finden von Nebenlösungen in Schachkompositionen
 umgangssprachlich für Sieden

Familienname folgender Personen:
 Albrecht Heinrich Matthias Kochen (1776–1847), deutscher evangelischer Theologe und Geistlicher
 Manfred Kochen (1928–1989), US-amerikanischer Mathematiker und Informationswissenschaftler
 Michael M. Kochen (* 1950), deutscher Mediziner
 Simon Kochen (* 1934), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 kochen & genießen
 Kochen-Specker-Theorem